South Fork kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
South Fork (Colorado)
South Fork (Pennsylvania)